OSGIN1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 16-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 560 амінокислот, а молекулярна маса — 60 849.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як регуляція росту, диференціація клітин, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки